Fauste est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Fauste est un prénom épicène désuet. En tant que prénom féminin, il a pour variante Fausta, et son masculin peut être  ou Fausto.

Fauste est aussi un patronyme.

Saints et saintes chrétiens 
Classés par ordre chronologique du décès présumé :
 Fauste d'Autun, saint du , époux de sainte Augusta et père de saint  Symphorien d'Autun
 Fauste de Cordoue (), avec Janvier et Martial, martyrs à Cordoue ; fêtés localement le 13 octobre.
 Fauste de Cyzique († vers 303-308), martyrisée par Evilase (ou Evilassios), ensuite repenti ; fêtée le 6 février et le 20 septembre.
 Fauste d'Alexandrie (), diacre, compagnon d'exil de saint Denys d'Alexandrie, martyr sous l'empereur Dioclétien ; fêté le 19 novembre. 
 Fauste de Milève, évêque manichéen que saint Augustin réfute dans Contre Fauste
 Fauste de Riez (°410 ? - †495?), ou Faustus, évêque de Riez, abbé de Lérins, né en Grande-Bretagne ; fêté le 28 septembre.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Fauste de Byzance ou Faustus (en arménien ), historien arménien du .

Références

Voir aussi 
 Sainte-Fauste, commune de l'Indre